Sent (l. mn. senti) – drobna jednostka pieniężna Estonii, równa  korony estońskiej, będąca w obiegu do wprowadzenia w euro (1 stycznia 2011 r.).

Zobacz też 
 cent, centesimo, centimos, centym

Przypisy 

Gospodarka Estonii
Monety